El Partit Comunista dels Comitès Catalans (Partido Comunista de los Comités Catalanes en español) es un partido político de ideología marxista e independentista fundado en 2019. El partido tiene intención de presentarse a las Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021.

El partido mantiene una estrecha relación con el gobierno de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. Es más, su líder, Albert Santin, es también presidente de la Asociación de Apoyo a la República de Bielorrusia.

Referencias

Partidos comunistas de España
Partidos estalinistas
Partidos políticos fundados en 2019
Partidos políticos de Cataluña